Юнас Юнланд (; 15 ноября 1987, Линчёпинг, Швеция) — шведский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Линчёпинг».

Карьера 
Юнас Юнланд начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе родного клуба Шведской элитной серии «Линчёпинг», выступая до этого за его фарм-клуб. В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 3 раунде под общим 64 номером клубом «Сент-Луис Блюз». После того как 2 сезона подряд Юнас становился серебряным призёром шведского первенства в составе «Линчёпинга», в 2008 году он отправился в Северную Америку, имея на руках уже подписанный трёхлетний контракт с «блюзменами». Практически весь свой первый сезон за океаном Юнланд провёл в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Пеория Ривермен», завоевав, помимо того, право участвовать в матче «Всех звёзд» АХЛ.

Юнас дебютировал в НХЛ 18 декабря 2008 года в проигранном со счётом 2:4 матче против «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2009/10 Юнланд вновь принял участие в матче «Всех звёзд» АХЛ, а также сумел набрать свои первые очки в Национальной хоккейной лиге. Это произошло 9 апреля 2010 года в матче против «Анахайм Дакс», который «Сент-Луис» выиграл со счётом 6:3, а Юнас записал на свой счёт две результативные передачи.

30 апреля 2010 года, несмотря на свои заявления о том, что он собирается связать свою карьеру с НХЛ, Юнланд вернулся в Швецию, подписав однолетний контракт с «Ферьестадом». В сезоне 2010/11 Юнас впервые в своей карьере стал чемпионом Швеции, набрав 28 (8+20) очков в 55 проведённых матчах. Несмотря на этот успех, по окончании сезона Юнланд принял решение не продлевать контракт с клубом, и 26 апреля 2011 года он заключил соглашение с астанинским «Барысом».

Международная 
В составе сборной Швеции Юнас Юнланд принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2007 года. Также Юнас призывался под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура в сезонах 2007/08 и 2010/11.

Достижения 
 Чемпион Швеции 2011.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2): 2007, 2008.
 Участник матча «Всех звёзд» АХЛ (2): 2009, 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 5 октября 2012 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Лозанна»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой